Личман может означать:

 Личман — деталь украинского женского костюма
 Личман — фамилия